Sali kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Sali (ort i Kroatien), Zadars län,

Marocko 

 Salé, ort, Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar